Todo Pop 3 es el tercer álbum recopilatorio de varios artistas perteneciente a la colección de CD'S Todo Pop, editado en 2001, compuesto por 10 canciones, perteneciente a la compañía discográfica Universal, el CD es de color amarillo, el CD carece de código de barras.

Canciones

Véase también 

 Todo Pop 1
 Todo Pop 2
 Todo Pop 4
 Todo Pop 5
 Todo Pop 6
 Un beso y una flor
 Tengo tu amor (canción de Fórmula V)

Referencias 

Álbumes de Universal Music Group
Álbumes de España de 2001
Álbumes de varios artistas